Het ATP-toernooi van Indian Wells 2008 (met de officiële naam Pacific Life Open 2008) werd gespeeld van 10 tot en met 23 maart 2008. Er werd gespeeld op hardcourtbanen in de Amerikaanse stad Indian Wells.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2008 trok 331.269 toeschouwers.

Enkelspel 
Uittredend winnaar Rafael Nadal verloor in de halve finale van de latere winnaar Novak Đoković die zo zijn tweede toernooizege in 2008 binnenhaalde.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft 

Indian Wells
ATP-toernooi van Indian Wells